Karmelietessenklooster (Antwerpen)
 Karmelietessenklooster (Blankenberge)
 Karmelietessenklooster (Boxmeer)
 Karmelietessenklooster (Brugge)
 Karmelietessenklooster (Echt)
 Karmelietessenklooster (Gent)
 Karmelietessenklooster (Leopoldsburg)
 Karmelietessenklooster (Lier)
 Karmelietessenklooster (Maastricht)
 Karmelietessenklooster (Mechelen)
 Karmelietessenklooster (Mol)
 Karmelietessenklooster (Roermond)
 Karmelietessenklooster (Vilvoorde)